Trypetheliaceae är en familj av svampar. Trypetheliaceae ingår i ordningen Trypetheliales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Trypetheliaceae